Ка́кердая () — болото в системе верховых болот центральной Эстонии. Расположено в волости Ярва, на границе уезда Ярвамаа с уездом Харьюмаа, в 70 километрах от Таллина. Высота над уровнем моря — 75 метров.

Территория болота входит в состав природного парка Кырвемаа. Площадь болота составляет .

В центре болота расположено озеро Какерди (Какердая) площадью 6,7 га. Глубина озера 5 метров, берега крутые, торфяные. Дно покрыто торфяной грязью. 

Болото входит в торфоразработки Эпу-Какерди, но на территории самого болота торф не добывается.

Фауна: лебедь, золотистая ржанка, малый подорлик, болотные стрекозы, живородящая ящерица и др. 

Флора: росянка, пушица, черника, брусника и др.

По территории болота проходит туристическая тропа протяжённостью 7 километров.

Галерея

Видео

Примечания 

Бассейн Ягалы
Болота Эстонии
Водные объекты Ярвамаа
Ярва (волость)